Osoby:
 Bernhard Ebbinghaus (ur. 1961) – niemiecki socjolog
 Hermann Ebbinghaus (1850–1909) – niemiecki psycholog
 Julius Ebbinghaus (1885–1981) – niemiecki filozof
 Katja Ebbinghaus (ur. 1948) – niemiecka tenisistka